Mandylor ist der Name von

 Costas Mandylor (* 1965), australischer Schauspieler
 Louis Mandylor (* 1966), australischer Schauspieler